Киллена (Кили́ни, ) может означать:

  — в древнегреческой мифологии нимфа в Аркадии, названная по одноимённой горе, либо супруга Ликаона, либо его мать и супруга Пеласга.
 Киллена — одна из ореад.
 Киллена (Меркурий) — область на Меркурии.
 Киллене — спутник Юпитера.
 Килини — гора в Греции, на северо-восточной границе Аркадии, место рождения Гермеса и его культа.
 Килини (Элида) — село и порт в северо-западной Элиде.
 Киллена — прибрежный город в Эолиде, близ города Кима.
  — род моллюсков.

См. также